Vita (rijeka), Kolumbija
 Vita (časopis), hrvatski ženski časopis
...